ALC puede referirse a:

 el Aeropuerto de Alicante-Elche; o
 el Ácido linoleico conjugado (componente de la leche).
 la ALC, América Latina y el Caribe

Siglas